Санта Марија Гијенагати има више значења:

 Општина Санта Марија Гијенагати (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Гијенагати (Санта Марија Гијенагати, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику